DotA (Defense of the Ancients) – modyfikacja komputerowych strategii czasu rzeczywistego – Warcraft III: Reign of Chaos i Warcraft III: The Frozen Throne
 Dota 2 – kontynuacja DotA
 „Vi sitter i Ventrilo och spelar DotA” (także jako „DotA”) – singel Basshuntera z 2006, w 2007 roku została wydana nowa edycja tego singla pod tytułem „DotA”
 DOTA – substancja chemiczna